Svatých Dionýsiů bylo více:
 Dionysios Areopagita – novozákonní postava ze Skutků apoštolů
 Svatý Diviš – francouzsky Saint-Denis, patron Francie
 Dionýsius (papež) – papež ve 3. století